Mondiali 1965 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1965:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1965 – 16ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1965 – 16ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1965 – 6ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1965 – 23ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak slalom 1965 – 9ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1965 – 62ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1965 – 38ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1965 – 10ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1965 – 16ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1965 – 7ª edizione

Ginnastica ritmica 
Campionati mondiali di ginnastica moderna 1965 – 2ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1965 – 32ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo maschile 1965 – 4ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1965 – 23ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1965 – 17ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1965 – 9ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1965 – 2ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano femminile 1965 – 3ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1965 – 11ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1965 – 55ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1965 – 57ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1965 – 13ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1965 – 19ª edizione

Slittino 
Campionati mondiali di slittino 1965 – 10ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1965 – 40ª edizione

Tennistavolo 
Campionati mondiali di tennistavolo 1965 – 28ª edizione

Tiro a volo 
Campionati mondiali di tiro a volo 1965 – 11ª edizione

Tiro con l'arco 
Campionati mondiali di tiro con l'arco 1965 – 23ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1965 – 2ª edizione